Zula – zdrobnienie imienia Zofia
 Zula (miasto) – miasto w Erytrei

Przypisy